Nastologia (ang. Teenology, 2007) – irlandzki serial animowany emitowany w Polsce na kanale ZigZap. Serial wyprodukowany przez Brown Bag Films.

Bohaterowie 
 Shazzer

 Fionn

 Trish

 Mulvey

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Wystąpili:
 Katarzyna Łaska – Shazzer
 Beata Jankowska – Sonya 
 Brygida Turowska – Kujonka #1
 Małgorzata Boratyńska – Trish
 Janusz Wituch – Kolega Fionna
 Zbigniew Kozłowski
 Karol Wróblewski
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
  Podstrona na RTE Two
 Oficjalna strona Brown Bag Films

Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2007